Howard Wexler lautet der Name folgender Personen:

*Howard Wexler (Kameramann) (* 1949), US-amerikanischer Kameramann und Filmproduzent
 Howard Wexler (Spieleautor), US-amerikanischer Spielentwickler